Uefa Champions League 1998/1999 vanns av Manchester United, England som finalslog Bayern München, Tyskland med 2–1 i Barcelona den 26 maj 1999.

Manchester United, som gick obesegrade genom turneringen (också från gruppmötena med finalmotståndarna Bayern München som båda slutade oavgjort, 2–2 och 1–1), var lyckosamma också på hemmaplan då man tillsammans med Champions League-triumfen vann en "trippel" med segrar också i FA-cupen och Premier League.

Kvalspel

Första kvalomgången

Andra kvalomgången

Gruppspel

Grupp A

Grupp B

Grupp C

Grupp D

Grupp E

Grupp F

Rankning av grupptvåor

Slutspel

Slutspelsträd

Kvartsfinaler

Första mötet

Andra mötet

Dynamo Kiev vidare med sammanlagt 3-1

Manchester United vidare med sammanlagt 3-1

Juventus vidare med sammanlagt 3-2

Bayern München vidare med sammanlagt 6-0

Semifinaler

Första mötet

Andra mötet 

Manchester United vidare med sammanlagt 4-3

Bayern München vidare med sammanlagt 4–3

Final

Se även 
 Uefacupen 1998/1999
 Cupvinnarcupen 1998/1999
 Intertotocupen 1998

Referenser

Webbkällor

Externa länkar 
 Säsongen 1998/1999 på Uefas sida
 European Cup results at RSSSF